Матиясе́вич — русская фамилия. Известные носители:
 Матиясевич, Алексей Михайлович (1905—1995) — советский капитан дальнего плавания, океанограф, полярник, в годы Великой Отечественной войны — командир подводной лодки «Лембит». Герой Российской Федерации.
 Матиясевич, Михаил Степанович (1878—1941) — русский и советский военачальник.
 Матиясевич, Юрий Владимирович (род. 1947) — советский и российский математик, завершил решение десятой проблемы Гильберта.